Johnson (Arkansas)
 Johnson (Minnesota)
 Johnson (Nebraska)
 Johnson (Oklahoma)
 Johnson & Johnson

Desambiguações de topônimos